Irena Chodorowska (brydżystka)
 Irena Chodorowska (harcerka)